Clive Palmer (ur. 1954) – australijski polityk i biznesman
  Clive Palmer  (1943–2014) – brytyjski muzyk, członek zespołu Incredible String Band